Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Івета Бенешова і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Градецька і Катерина Макарова з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2011
BGL Luxembourg Open, парний розряд
2011 у люксембурзькому спорті